SynEdit — компонент многострочного редактирования с открытым исходным кодом для Delphi и Kylix, также существует версия для C++ Builder, но её разработка больше не поддерживается.

Особенности 
Компонент поддерживает подсветку синтаксиса для большинства популярных языков программирования, а также некоторых форматов файлов, включает в себя автодополнение, поддерживает закладки, работу с шрифтами, функции экспорта синтаксиса в формат HTML, TeX или RTF и многое другое.

Версии программы 
 До того, как Delphi стала поддерживать Юникод, библиотека поставлялась в двух версиях: UNICODE (UniSynEdit) и ANSI (SynEdit). UniSynEdit была построена на SynEdit. После перехода Delphi на Юникод версия ANSI не разрабатывается.
 Free Pascal (и, соответственно, Lazarus) использует свою версию, основанную на SynEdit 1.3. Эта версия заточена под редактирование исходников: в ней, например, есть сворачивание текста, но нет заворачивания текста (word wrap)

Совместимость 
Компонент SynEdit распространяется в виде исходных текстов на Delphi и может быть скомпилирован с помощью:
 Delphi
 C++ Builder (до 6 версии)
 Kylix

Ссылки 
 Официальный сайт SynEdit

Свободные библиотеки программ
Свободные инструменты для разработки программного обеспечения
Свободные текстовые редакторы
Программное обеспечение с лицензией Artistic License
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение с лицензией MPL
Кроссплатформенное программное обеспечение